Вергилёвка, до 1992 Вергелевка до ВОВ также Венгеровка — село в Белгородском районе Белгородской области. Входит в состав Яснозоренского сельского поселения.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Майского.
Часовой пояс

История 
 В 1940 году, перед ВОВ, в Вергелевке были 120 дворов и ветряная мельница.
 Вторым названием села в 1940 году было Венгеровка.
 На соседних хуторах и в селе, после ВОВ присоединённых к селу, насчитывалось:
 на располагавшемся северо-западнее села хуторе Красная Алексеевка — 20 дворов и озеро;
 на располагавшемся севернее хуторе Надежда — 10 дворов.
 в расположенном юго-восточнее селе Новая деревня было 45 дворов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белгородского района